Chirgaon ist eine Kleinstadt (Nagar Palika Parishad) im indischen Bundesstaat Uttar Pradesh.

Lage 
Chirgaon befindet sich im Distrikt Jhansi 27 km nordöstlich der Distrikthauptstadt Jhansi. Die Großstadt Kanpur befindet sich 180 km nordöstlich von Chirgaon. Der Fluss Betwa, ein rechter Nebenfluss der Yamuna, strömt 5 km östlich an der Stadt vorbei.

Die nationale Fernstraße NH 25 (Kanpur-Jhansi-Highway) führt östlich an Chirgaon vorbei. Eine Eisenbahnstrecke führt ebenfalls von Jhansi über Chirgaon nach Kanpur.

Bevölkerung 
Beim Zensus 2011 besaß die Stadt 16.724 Einwohner. 
Die Geschlechterverteilung lag bei 908 Frauen auf 1000 Männer, die Alphabetisierungsrate bei 84,86 %.
86 % sind Hindus, 11 % Muslime.

Klima 
Das Klima in Chirgaon ist warm-gemäßigt. In den Sommermonaten Juni bis September, während der Monsunzeit, fallen die meisten Niederschläge. Der durchschnittliche Jahresniederschlag beträgt 907 mm. Die Jahresmitteltemperatur liegt bei 26,1 °C.

Weblinks 
 Website von Nagar Palika Parishad (Chirgaon Uttar Pradesh)

Einzelnachweise 

Ort in Uttar Pradesh
Nagar Palika Parishad in Uttar Pradesh
Distrikt Jhansi